Schlomann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schlomann (1878–1952), deutscher Ingenieur und Terminologe
 Barbara Schlomann (* 1962), deutsche Volkswirtin und Expertin Für Klimafragen
 Friedrich-Wilhelm Schlomann (* 1928), deutscher Jurist, Journalist und Buchautor
 Gustav-Adolf Schlomann (* 1934), deutscher Politiker (NDPD)